Мерривезер () — английская фамилия.

Фамилия 
 Мерривезер Пост, Марджори (1887–1973) — американская бизнес-леди, коллекционер русского искусства. 
 Мерривезер, Альфред (англ.; 1918–1999) — первый спикер Национальной ассамблеи Ботсваны. 
 Меривезер, Дэниель (англ.; род. 1982) — австралийский R&B певец и автор песен.  
 Меривезер Эшби, Диана (англ.; 1963–1997) — американский активист борьбы с раком.         
 Меривезер, Марк  (англ.; born 1960) — игрок в американский футбол.
 Мерривейзер, Мейджор (:en:Big Maceo Merriweather; 1905–1953) — американский блюзовый пианист и певец. 
 Меривезер Пена, Вильям (англ.; 1919–2018) — американский архитектор.

Остальное 
 Павильон Мерривейзер Пост (англ.) — концертная площадка в городе Колумбия, штат Мэриленд. outdoor concert venue located within Symphony Woods, Columbia, Maryland
 Павильон Мерривейзер Пост (альбом) (англ.) — восьмой студийный альбом группы Animal Collective.
 Will Mr. Merriweather Return from Memphis? (англ.)  — пьеса Теннесси Уильямса.

См. также 
 Меривезер () — имя и фамилия.